Пойлу () — село в Пойлинском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от рода Пойлу племени казахлы.

История 
Село Пойли в 1913 году согласно административно-территориальному делению Елизаветпольский губернии относилось к Пойлинскому сельскому обществу Казахского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Акстафа Казахского уезда.

С 24 января 1939 года село входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населенный пункт передан в состав Казахского района.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Пойлу входило в Пойлинский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Акстафинского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Пойлинского административно-территориального округа был учрежден Пойлинский муниципалитет Акстафинского района.

География 
Село Пойлу находится на берегу реки Акстафа.

Село находится в 5 км от райцентра Акстафа и в 449 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Пойлы-Новые.

Село находится на высоте 314 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе проживало 896 человека, все — азербайджанцы, из них 544 по вероисповеданию — мусульмане-сунниты, 352 — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занимается виноградарством, животноводством, выращиванием зерна.

Известные уроженцы 
 Нариман Алимамед оглы Гасан-заде — народный поэт Азербайджана
 Шахкули Орудж оглы Арзанов — Герой Социалистического Труда

Климат 
Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,2 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались отдельная радиолокационная рота (в/ч 92602) виноградарский совхоз, винзавод, средняя школа, дом культуры, библиотека и больница, велась добыча сырья для цемента, гальки и песка.

В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, дом культуры, библиотека, врачебный пункт, 2 детских ясли-сада. В селе находится архитектурный памятник — комплекс 8 мавзолеев, есть памятники Лейлатепинской культуры.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района